Аллага () — село в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Аллагинского наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, в левобережной части долины реки Вилюй, к северу от федеральной автотрассы  «Вилюй», на расстоянии примерно 29 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от села Сунтар, административного центра улуса.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 17-18 °C; самого холодного (января) — −34 − −50 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—300 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,1 %, женщины — соответственно 49,9 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 91 % из 472 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц и четырёх переулков.

Примечания 

Населённые пункты Сунтарского улуса